Elisabeth af Rumænien (Elisabeth Charlotte Josephine Alexandra Victoria) (født 12. oktober 1894 på Pelesslottet i Rumænien, død 14. november 1956 i Cannes i Frankrig) var græsk dronning 1922-23, gift med kong Georg 2. af Grækenland.

Elisabeth var datter af kong Ferdinand 1. af Rumænien og Marie af Edinburgh. Hun giftede sig med kronprins Georg af Grækenland den 27. februar 1921 i Bukarest. Hun blev dronning året efter, men i 1923 blev parret tvunget til at forlade Grækenland efter et kup. Ægteskabet var ulykkeligt og endte med en skilsmisse i 1935. Senere samme år blev Georg konge igen. 

Elisabeth boede efter skilsmissen i Rumænien til monarkiet i landet blev afskaffet i 1947. Hun havde flere kærlighedsaffærer gennem årene, som påkaldte sig offentlighedens opmærksomhed, blandt andet umiddelbart inden sit giftemål med den engelske diplomat Frank Rattigan.

Elisabeth døde 62 år gammel den  i Cannes i Sydfrankrig. Hun blev begravet i Hedinger Kirke i Sigmaringen i Sydtyskland, hvor den rumænske kongefamilie stammede fra.

Hun skal have sagt: "Jeg har begået enhver synd i mit liv bortset fra mord, og jag vil ikke dø inden, at jeg har prøvet også det."

Anetavle

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 

 Den rumænske kongefamilies officielle hjemmeside 

Dronninger af Grækenland
Huset Hohenzollern
Kongelige fra Rumænien